Zoundi peut faire référence à :

Patronymes 
 Patricia Zoundi Yao (née en 1976), entrepreneuse ivoirienne du commerce électronique.
 Patrick Zoundi (né en 1982), footballeur burkinabé.

Toponyme 
 Zoundi, une localité du département d'Ourgou-Manéga au Burkina Faso